A24 (wytwórnia filmowa)

Autostrady w krajach europejskich 
 Autostrada A24 (Niemcy)
 Autostrada A24 (Portugalia)
 Autostrada A24 (Włochy)